Карл Курвуазье ( ; ,  — , ) — немецкий  швейцарского происхождения. Брат Людвига Георга Курвуазье, дядя Вальтера и Лео Курвуазье.

Учился в Лейпцигской консерватории у Фердинанда Давида и Энгельберта Рёнтгена, затем в Берлине у Йозефа Иоахима (1869—1870). С 1871 г. играл в оркестре театра «Талия» во Франкфурте-на-Майне, гастролировал как солист. С 1875 г. обосновался в Дюссельдорфе как дирижёр городского оркестра. В 1885 г. перебрался в Англию, играл на альте в струнном квартете Эрнста Шивера, преподавал скрипку и вокал.

Опубликовал в Германии учебные пособия «Основы скрипичной техники» (; 1873) и «Скрипичная техника» (; 1878), объединение которых выдержало ряд переизданий в английском переводе Г. Э. Кребиля (). Автор симфонии, двух концертных увертюр, камерной и вокальной музыки.

Ссылки 
 

Академические музыканты Германии
Выпускники Лейпцигской высшей школы музыки и театра